Михатовићи могу бити:

 Михатовићи (Тузла), насељено мјесто у општини Тузла, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Михатовићи (Пореч), насељено мјесто у општини Пореч, Република Хрватска